Европско првенство у џудоу је такмичење на којем се такмиче представници европских џудо савеза у организацији Европске џудо уније (-{ЕЈУ}-) (). 

Прво Европско првпенство одржано је 1951. у Паризу и од тада се одржава сваке госине. Европско првенство за жене одржано је први пут 1975. у Лиону. а од тада сваке године се такмиче на првенствима заједно са мушкарцима.

Извори

Спољашње везе 
 Европска џудо унија (ЕЈУ)

Европска првенства у џуду